

Geografie 
 Linge (rivier), een Nederlandse rivier
 Linge (Indonesië), een plaats in Indonesië
 Linge (Noorwegen), een plaats en veerhaven aan de Norddalsfjorden
 Linge (Duitsland), een dorp in de Duitse gemeente Marienheide
 Linge (Frankrijk), een bergpas in Frankrijk, toneel van de Slag van Linge (1915)

Personen en personage 
 Malko Linge, hoofdpersonage in de spionagereeks S.A.S.
 Evert van Linge (1895-1964), een Nederlandse architect en voetballer
 Arend Roelf van Linge (?-1934), oprichter en directeur van de Nederlandsche Kininefabriek
 Martin Linge (1894-1941), acteur van beroep en de aanvoerder van de Linge-compagnie
 Jan Herman Linge (1922-2007), ingenieur en bootontwerper
 Heinz Linge (1913-1980), SS-officier en assistent van Adolf Hitler
 Tóng Língé (1892-1937), Chinees communistisch legeraanvoerder
 Abraham van Linge (ca. 1625-1641), glazenier (brandschilder) uit Emden (Nedersaksen)
 Bernard van Linge (1598-ca. 1644), glazenier (brandschilder) uit Emden (Nedersaksen)
 Johan van der Linge, in 1536 bedijker van de Vanderlingenspolder
 Michail Linge, een Sovjet-Russisch atleet
 Herbert Linge (1928), een Duits autoracer en rallyrijder

Diverse 
 Zr.Ms. Linge (1987) (1986), een Nederlandse marinesleepboot
 De Linge (1861), een schroefstoomschip van de Nerlandse marine
 Architectenbureau Van Linge, mede opgericht door Evert van Linge
 Linge Glaciaal, een geologisch tijdvak
 Linge-compagnie, een Noorse verzetsorganisatie uit de Tweede Wereldoorlog
 Van Linge & Co, een voormalige aardappelmeelfabriek, 1869-1962

Zie ook 
 Ling (doorverwijspagina)
 Lingen (doorverwijspagina)
 Lingé, een gemeente in het Franse departement Indre
 Ligne, een dorp in de Belgische provincie Henegouwen
 Huis Ligne, een adellijk geslacht van België
 linga of lingam, een Hindoeïstisch religieus voorwerp
 Waterschap van de Linge, een voormalig waterschap
 Woondomein Aan De Linge, een villawijk in de Nederlandse gemeente Overbetuwe
 Linden (België), een dorp en deelgemeente van Lubbeek, soms uitgesproken als Linge
 Linda Lingle (1953), Amerikaans politica en voormalig gouverneur van Hawaï
 La petite bouteille de linge, een album van de Britse progressieve rock musicus John Greaves
 Lingebrief van 1456, een officieel stuk over de waterhuishouding rond de rivier de Linge